Constantino III (imperador romano) — imperador romano do Ocidente que reinou entre 407 e 411, também conhecido por Flavius Claudius Constantinus
 Constantino III (imperador bizantino) (612-641) — imperador bizantino também conhecido por Heráclio Constantino
 Constantino III da Escócia (?-997) — rei escocês
 Constantino III de Constantinopla (século XI) — patriarca grego ortodoxo de Constantinopla entre 1059 e 1063

Ver também 

Desambiguações de antropônimos